Кристиан Сайрус Лебен (род. 21 июля 1980, Портленд, Орегон, США) — отставной американский боец смешанных боевых искусств. Конкурировал в среднем весе UFC, где он провел 22 боя, из них в 12 одержал победу, а в 10 проиграл. Лебен участвовал в первом сезоне реалити-шоу Ultimate Fighter, а также конкурировал в WEC. Свою карьеру в UFC Лебен начал с пятью победами подряд затем проиграл нокаутом легендарному Андерсону Силве за звание претендента на пояс чемпиона UFC в среднем весе. Лебен является первым чемпионом WEC в среднем весе.

Титулы и достижения 
 Ultimate Fighting Championship
 Полуфиналист первого сезона The Ultimate Fighter.
 Обладатель премии «Лучший нокаут вечера» (четыре раза)
 Обладатель премии «Лучший бой вечера» (два раза)
 World Extreme Cagefighting
 Чемпион WEC в среднем весе (один раз, первый чемпион)
 Gladiator Challenge
 Чемпион GC в среднем весе (один раз)

Статистика в смешанных единоборствах 

|-
|Поражение
|align=center| 22–11
|Юрая Холл
|Техническим нокаутом	(отказ от продолжения боя)
|UFC 168
|
|align=center| 1
|align=center| 5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 22–10
|Эндрю Крэйг
|Решением	(раздельным)
|UFC 162
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 22–9
|Дерек Брансон
|Решением	(единогласным)
|UFC 155
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 22–8
|Марк Муньос
|Техническим нокаутом	(остановка углом)
|UFC 138
|
|align=center| 2
|align=center| 5:00
|Бирмингем, Англия
|
|-
|Победа
|align=center| 22–7
|Вандерлей Силва
|Нокаутом	(удары)
|UFC 132
|
|align=center| 1
|align=center| 0:27
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| Поражение
|align=center| 21–7
|Брайан Стэнн
|Техническим нокаутом	(удар коленом и добивание)
|UFC 125
|
|align=center| 1
|align=center| 3:37
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| Победа
|align=center| 21–6
|Ёсихиро Акияма
|Сабмишном (удушение треугольниокм)
|UFC 116
|
|align=center| 3
|align=center| 4:40
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center| 20–6
|Аарон Симпсон
|Техническим нокаутом	(удары)
|The Ultimate Fighter 11 Finale
|
|align=center| 2
|align=center| 4:17
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center| 19–6
|Джей Силва
|Решением (единогласным)
|UFC Fight Night: Maynard vs. Diaz
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Фэрфакс, Вирджиния, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 18–6
|Джейк Рошолт
|Сабмишном (удушение ручным треугольником)
|UFC 102
|
|align=center| 3
|align=center| 1:30
|Портленд, Орегон, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 18–5
|Майкл Биспинг
|Решением	(единогласным)
|UFC 89
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Бирмингем, Англия
|
|-
|Победа
|align=center| 18–4
|Алессио Сакара
|Техническим нокаутом	(удары)
|UFC 82
|
|align=center| 1
|align=center| 3:16
|Колумбус, Огайо, США
|
|-
|Победа
|align=center| 17–4
|Терри Мартин
|Нокаутом (удар)
|UFC Fight Night: Thomas vs Florian
|
|align=center| 3
|align=center| 3:56
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 16–4
|Калиб Стернс
|Решением (единогласным)
|UFC 71
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 16–3
|Джейсон Макдоналд
|Сабмишном	(удушение гильотиной)
|UFC 66: Liddell vs. Ortiz
|
|align=center| 2
|align=center| 4:03
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center| 16–2
|Жоржи Сантиагу
|Нокаутом	(удар)
|UFC Fight Night 6
|
|align=center| 2
|align=center| 0:35
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 15–2
|Андерсон Силва
|KO (удар коленом)
|UFC Fight Night 5
|
|align=center| 1
|align=center| 0:49
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center| 15–1
|Луиджи Фьораванти
|Решением	(единогласным)
|UFC Fight Night 4
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center| 14–1
|Хорхе Ривера
|Техническим нокаутом	(удары)
|UFC Fight Night 3
|
|align=center| 1
|align=center| 1:44
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center| 13–1
|Эдвин Дьюис
|Сабмишном	(рычаг локтя)
|UFC Fight Night 2
|
|align=center| 1
|align=center| 3:26
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center| 12–1
|Патрик Коте
|Решением (раздельным)
|UFC Fight Night
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center| 11–1
|Джейсон Такер 
|Техническим нокаутом	(удары)
|The Ultimate Fighter 1 Finale
|
|align=center| 1
|align=center| 1:35
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center| 10–1
|Бенджи Рэдак
|Техническим нокаутом	(перелом челюсти)
|SF 4: Fight For Freedom
|
|align=center| 3
|align=center| 3:43
|Грешем, Орегон, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 9–1
|Джо Доерксен
|Решением	(единогласным)
|Freestyle Fighting Championships 9
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Билокси, Миссисипи, США
|
|-
|Победа
|align=center| 9–0
|Джастин Дэвис 
|Нокаутом	(удар)
|SF 3: Dome
|
|align=center| 1
|align=center| 1:54
|Грешем, Орегон, США
|
|-
|Победа
|align=center| 8–0
|Бойд Баллард 
|Нокаутом	(удары)
|UFCF: Night of Champions
|
|align=center| 1
|align=center| 1:50
|Линвуд, Вашингтон, США
|
|-
|Победа
|align=center| 7–0
|Майк Свик
|KO (удар)
|WEC 9
|
|align=center| 2
|align=center| 0:45
|Лемор, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center| 6–0
|Джеймс Фэншир 
|Решением	(единогласным)
|Gladiator Challenge 20
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Колуса, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center| 5–0
|Брайан Слимен 
|Сабмишном	(рычаг локтя)
|WEC 8
|
|align=center| 1
|align=center| 3:15
|Лемор, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center| 4–0
|Бойд Баллард 
|Сабмишном	(рычаг локтя)
|UFCF: Night of Champions
|
|align=center| 1
|align=center| 2:18
|Линвуд, Вашингтон, США
|
|-
|Победа
|align=center| 3–0
|Лэндон Шоуволтер 
|Решением	(единогласным)
|TQP: Sport Fight "Second Coming"
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Грешем, Орегон, США
|
|-
|Победа
|align=center| 2–0
|Отто Олсон 
|KO (удар)
|UFCF: Battle in Seattle
|
|align=center| 1
|align=center| 2:01
|Сиэтл, Вашингтон, США
|
|-
|Победа
|align=center| 1–0
|Брюс Гамильтон 
|Сабмишном	(рычаг локтя)
|UFCF: Everett Extreme Challenge 6
|
|align=center| 1
|align=center| 2:45
|Эверетт, Вашингтон, США
|

Ссылки 
 
 Official UFC Profile
 
 Chris Leben arrested for DUI

Бойцы смешанных единоборств США
Чемпионы WEC
Бойцы смешанных единоборств, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил